El término The Dark Knight puede referirse a:

Personajes 
The Dark Knight apodo del superhéroe Batman.

Cómics 
Batman: The Dark Knight Returns
Batman: The Dark Knight Strikes Again

Películas 
The Dark Knight película de 2008.
The Dark Knight Rises película de 2012.

Películas animadas 
The Dark Knight Returns - Part 1
The Dark Knight Returns - Part 2

Atracciones 
The Dark Knight (montaña rusa) montaña rusa ubicada en Six Flags México.

Videojuegos 
The Dark Knight (videojuego) videojuego cancelado de 2008.